Das Francis Ford Coppola Winery Fairfield Men’s Challenger 2016 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Oktober 2016 in Fairfield, Kalifornien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Das für Sonntag geplante Einzelfinale wurde wegen Regens unterbrochen und auf den folgenden Montag verschoben.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 61 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Fairfield (Kalifornien)